Antropologia: Baka (poble), poble pigmeu
 Biografies: Baka o Bakka, faraó egipci de la Dinastia IV que regnà vers el 2435 al 2430 aC
 Toponímia: Baka o Bekaa plana
 Geografia: Baka (Eslovàquia), poble d'Eslovàquia